Stanisław Przybyszewski – pisarz młodopolski.
 Sebastian Przybyszewski – polski piłkarz.
 Zbigniew Przybyszewski – polski komandor i żeglarz.
 Bolesław Przybyszewski – muzykolog.
 Bolesław Przybyszewski – ksiądz.
 Dawid Przybyszewski – polski koszykarz.
 Zenon Przybyszewski Westrup – dyplomata szwedzki.
 Stefan Przybyszewski – polski działacz komunistyczny.